Winley ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Winley (1952–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Tanya Winley, US-amerikanische Rap-Musikerin („Sweet Tee“)